Алессандро Ніста (італ. Alessandro Nista, нар. 10 липня 1965, Коллезальветті) — італійський футболіст.
 Ніста - нежилий острів неподалік острова Велсей.